Folcuin is de naam van volgende personen:

 Folquinus van Terwaan (- 855), bisschop van Terwaan, heilige, feestdag op 14 december 
 Folcuin van Lobbes (- 990), abt van Lobbes 
 Folcuin van Walcourt (ca. 1010 - na 1031), heer van Walcourt

Zie ook 
 Volkwin (doorverwijspagina)